Pierre Reynaud peut désigner :

 Pierre Reynaud (1968-), footballeur français ;
 Pierre Reynaud (1996-), joueur français de rugby à XV.